

Населені пункти та їхні частини

 Ґоцлав — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґоцлав — село в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґоцлав — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ґоцлав — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

Примітки